

Fumetti
 Fattoria McKenzie – luogo in cui si svolgono le avventure del fumetto Lupo Alberto

Geografia
Stati Uniti d'America
 McKenzie – cittadina divisa fra le contee di Butler e Conecuh (Alabama)
 McKenzie – centro abitato della contea di Burleigh (Dakota del Nord)
 McKenzie – centro abitato della contea di Allegany (Maryland)
 McKenzie – cittadina divisa fra le contee di Carroll, Henry e Weakley (Tennessee)
 Contea di McKenzie – contea del Dakota del Nord
 McKenzie – fiume dell'Oregon

Onomastica
 Mckenzie – variante del nome proprio di persona Mackenzie

Persone

McKenzie
 Alecia McKenzie – scrittrice e giornalista giamaicana
 Allen McKenzie – musicista statunitense
 Ashley McKenzie – judoka britannico
 Austin P. McKenzie – attore e cantante statunitense
 Axel McKenzie – calciatore panamense
 Benjamin McKenzie – attore statunitense
 Bret McKenzie  – comico, attore, sceneggiatore, musicista e compositore di colonne sonore cinematografiche neozelandese
 Bryson McKenzie – ex cestista statunitense
 Damian McKenzie – rugbista a 15 neozelandese
 Daniel McKenzie – politico canadese
 David McKenzie – ex ciclista su strada australiano
 Don McKenzie – nuotatore statunitense
 Duke McKenzie – ex pugile britannico
 Duncan McKenzie – ex calciatore inglese
 Ewen McKenzie – rugbista e allenatore di rugby australiano
 Fay McKenzie – attrice e cantante statunitense
 Forrest McKenzie – ex cestista statunitense
 George McKenzie – pugile britannico
 Grace McKenzie – nuotatrice britannica
 Isaiah McKenzie – giocatore di football americano statunitense
 Jacqueline McKenzie – attrice australiana
 James McKenzie – pugile britannico
 Julia McKenzie – attrice, cantante, regista teatrale e librettista britannica
 Kareem McKenzie – giocatore di football americano statunitense
 Ken McKenzie – ex cestista canadese
 Kim McKenzie, nome alla nascita di Kim Turner, oggi Kim Seals – ex ostacolista statunitense
 Lesley McKenzie – allenatrice ed ex giocatrice canadese di rugby a 15
 Linsey Dawn McKenzie – pornoattrice britannica
 Mark McKenzie – calciatore statunitense
 Neil McKenzie – giocatore di cricket sudafricano
 Precious McKenzie – sollevatore di pesi neozelandese
 Reginald McKenzie – ex giocatore di football americano statunitense
 Robin McKenzie – fisioterapista neozelandese, autore del metodo McKenzie
 Roderick McKenzie – sociologo canadese naturalizzato statunitense
 Rory McKenzie – calciatore scozzese
 Scott McKenzie – cantante statunitense
 Shauna McKenzie, meglio nota come Etana – cantante giamaicana
 Stan McKenzie – cestista statunitense
 Thomasin McKenzie – attrice neozelandese
 Tyrone McKenzie – giocatore di football americano statunitense

Cognomi composti
 Cameron McKenzie-McHarg – canottiere australiano
 Flora McKenzie Robson – attrice britannica
 Jemma McKenzie-Brown – attrice britannica
 Kai McKenzie-Lyle – calciatore guyanese

Pagine correlate
Mackenzie (disambigua)